Alphaville: The Singles Collection — первый сборник в формате «лучшие хиты» группы Alphaville, состоящий из ремиксов синглов из их первых двух альбомов: Forever Young и Afternoons in Utopia выпущенный в 1988 году.

Отзывы 
Сборник состоит из 2 ремиксов каждой из четырёх песен, по существу 7" и 12" ремикс каждого трека. Только ремиксы «Big in Japan» являются новыми; все остальные ремиксы появились ранее и были доступны (хотя некоторые ремиксы впервые появились на CD).

Рецензенты были в восторге от этого релиза, вот слова одного из них: «Saying that the band could have been served better with this compilation is putting it mildly».

Тем не менее, несмотря на недостатки с трек-листом, обзоры песен и ремиксов являются положительными, рецензенты оценивали сборник как: «довольно успешный», «высокий», «совсем неплохо».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Allmusic
 Альбом на сайте Discogs

Альбомы 1988 года
Альбомы Alphaville